Slite kan syfta på:

Slite – tätort i Sverige
Slite köping – tidigare administrativ köping på Gotland 1936–1971
Slite kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Othem-Boge församling i Visby stift
HMS Slite (V06)– en svensk motortorpedbåt 1958–1994
Rederi AB Slite – ett svenskt rederi 1947–1993
Slite–Roma Järnväg – en tidigare järnväg i Sverige

Se även
 Othems socken – en socken ingick i Gotlands norra härad
 Othems landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1935
 Othems församling – en tidigare församling i Visby stift –2006
 Othems distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–